Makhmur, en arabe : مخمور, en kurde : Mexmûr, est une ville située en Irak dans la province d'Arbil, dans le Kurdistan irakien.

Références 

 

Ville en Irak